La saison 2012-2013 de Championnat de Macédoine de football est la  de la première division macédonienne. Lors de celle-ci, le FK Vardar Skopje tente de conserver son titre de champion face aux onze meilleurs clubs macédoniens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les douze clubs participants à la première phase de championnat se confrontent à deux reprises aux onze autres. En fonction du classement établi au terme de cette première phase, chaque équipe affronte une fois de plus les onze autres afin d'attribuer le titre de champion.

C'est le FK Vardar Skopje, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec cinq points d'avance sur un duo composé du FK Metalurg Skopje et du FK Horizont Turnovo. C'est le septième titre de champion de Macédoine de l'histoire du Vardar.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrages 
Les clubs classés  et  de première division en fin de saison affrontent les  et  de deuxième division pour connaître les 2 derniers clubs qui joueront la saison prochaine en deuxième division.

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Macédoine de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Macédoine du Nord de football
Macedoine
2012 en république de Macédoine
Sport en république de Macédoine en 2013